Nyaklánc nyakon viselt ékszer
Nyaklánc, címerkép a heraldikában
Nyaklánc (kombinatorika)